Henk de Jong (paralympiër), Nederlands paralympiër
 Henk de Jong (voetballer), Nederlands oud-voetballer
 Henk de Jong (voetbaltrainer), Nederlands voetbaltrainer